Candeille ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie-Julie Candeille (1767–1834), französische Theaterschauspielerin, Opernsängerin (Sopran) und Komponistin
 Pierre-Joseph Candeille (1744–1827), französischer Sänger und Komponist